Il doppio del Bank of the West Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Sania Mirza e Shahar Peer erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. La Mirza ha fatto coppia con Anna Čakvetadze, ma ha perso nel 1º turno contro Eva Hrdinová e Vladimíra Uhlířová. La Peer ha fatto coppia con Gisela Dulko, ma ha perso nel 1º turno contro Ayumi Morita e Ai Sugiyama.

Cara Black e Liezel Huber hanno battuto in finale 6–4, 6–3, Elena Vesnina e Vera Zvonarëva.

Teste di serie

  Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
  Chia-jung Chuang /  Francesca Schiavone (primo turno, ritiro per infortunio alla Schiavone)

  Gisela Dulko /  Shahar Peer (primo turno)
  Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2008